Fox Island ist der Name folgender Inseln:

in den Vereinigten Staaten:
 Fox Island (Connecticut)
 Fox Island (Illinois)
 Fox Island (Androscoggin County, Maine)
 Fox Island (Piscataquis County, Maine)
 Fox Island (Sagadahoc County, Maine)
 Fox Island (Washington County, Maine)
 Fox Island (Grand Traverse County, Michigan)
 Fox Island (Wayne County, Michigan)
 Fox Island (St. Louis County, Minnesota)
 Fox Island (St. Louis County, Minnesota)
 Fox Island (Mississippi)
 Fox Island (Missouri)
 Fox Island (New Jersey)
 Fox Island (New York)
 Fox Island (Ohio)
 Fox Island (Rhode Island)
 Fox Island (Vermont)
 Fox Island (Virginia)
 Fox Island (Benton County, Washington)
 Fox Island (Pierce County, Washington)
 Fox Island (Wisconsin)

in Kanada:
 Fox Island (Quebec)

zu den Falklandinseln gehörend:
 Fox Island (Falklandinseln)

Siehe auch:
 Fox Islands